Joplin puede referirse a:

Lugares
Joplin (Misuri), ciudad en el condado de Jasper, estado estadounidense de Misuri.
Municipio de Joplin (condado de Jasper, Misuri), Estados Unidos.
Joplin (Montana), lugar designado por el censo en el condado de Liberty, estado estadounidense de Montana.

Meteorología
Tornado de Joplin de 2011, fenómeno meteorológico ocurrido en mayo de 2011 en Joplin, Misuri, Estados Unidos.

Personas
Janis Joplin (1943–1970), cantante estadounidense.
Scott Joplin (1868-1917), músico estadounidense.

Personajes ficticios
Trudy Joplin, personaje de Miami Vice.